Sede Independência é um distrito do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul . O distrito possui  cerca de 450 habitantes e está situado na região sudeste do município .

Distritos de Passo Fundo